Чемпионат Австрии по футболу 1931/32 () — 22-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в третий раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетел клуб Слован Вена.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1931/1932 на RSSSF

1931/1932
Футбол в Европе в 1931 году
Футбол в Европе в 1932 году